Букс (Франція) — комуна у Франції, департамент Верхня Гаронна.

Див. також 
 КМ-Букс (деякі книги видавались під брендом KM Publishing) — українська видавнича група, яка бере свій початок від видавництва «Країна мрій»;
 Франк Букс (нід. Frank Boeckx, нар. 27 вересня 1986, Лір) — бельгійський футболіст;
 БАКС.